Seegefecht vor Texel oder Seeschlacht vor Texel steht für:

 Seeschlacht vor Texel (1673) im Dritten Englisch-Niederländischen Krieg
 Seeschlacht von Texel (1694) im Pfälzischen Erbfolgekrieg
 Seegefecht vor Texel (1914) im Ersten Weltkrieg